Municipio de Prairie View es el nombre de varios municipios estadounidenses:

 Municipio de Prairie View, en el condado de Corson, Dakota del Sur.
 Municipio de Prairie View, en el condado de Phillips, Kansas.
 Municipio de Prairie View, en el condado de Wilkin, Minnesota.